Numele de familie Binder:

 Franz Binder (1824, Sebeș (Mühlbach, Szász-Sebes), Scaunul Sebeșului (Stuhl Mühlbach, Szászsebesszék)  1875)
 Muzeul de etnografie universală "Franz Binder"
 Franz Binder (fotbalist)‎‎ (1911  1989), fotbalist și antrenor de fotbal austriac
 Alexandru Binder, pseudonim: Sașa Pană (1902, București  1981, București)
 (Magdalena) "Madda" Holda, née Binder (1911, București ?  ?), o scriitoare de factură avangardistă; sora mai mică a lui Alexandru Binder
 Mathias Binder, pseudonim: M. M. Binder-Scholten (* 1933, Cenade (Scholten, Szász-Csanád), Alba), un scriitor sas
 Hans Binder (* 1948, Zell am Ziller), un fost pilot austriac de Formula 1
 Magdalena Binder (* ?, Sânpetru German (Deutschsanktpeter, Németszentpéter), Arad), poetă și scriitoare de limba germană din România

Nume de familie germane
Nume de familie din Transilvania
Nume de familie ocupaționale